

Littérature 

 La Montagne noire () est un roman policier de Rex Stout (1954).

Musique 

 La Montagne noire est un opéra d'Augusta Holmès (1884).

Voir aussi